

Niemcy 
 Friedersdorf – dzielnica Großbreitenbach
 Friedersdorf – dzielnica Neusalza-Spremberg
 Friedersdorf – dzielnica Pulsnitz
 Friedersdorf – dzielnica Sonnewalde
 Friedersdorf – dzielnica gminy Heidesee, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Friedersdorf – dzielnica gminy Muldestausee w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Biedrzychów
 Biedrzychowice (województwo dolnośląskie)
 Biedrzychowice (województwo opolskie)
 Łężyce